Artykuł przedstawia statystyki rosyjskiej tenisistki Marii Szarapowej na podstawie danych z oficjalnej strony WTA.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (5–5)

Występy w Igrzyskach Olimpijskich

Gra pojedyncza

Finały WTA Tour Championships

Gra pojedyncza (1–2)

Występy w turnieju WTA Tour Championships

W grze pojedynczej

Finały turniejów Tier I/Premier Mandatory/Premier 5

Gra pojedyncza (13–11)

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 59 (36–23)

Gra podwójna 4 (3–1)

Turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza (4–2)

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (0–2)

Przypisy 

Tenis kobiet